Quervain ist der Familienname folgender Personen:

 Anna de Quervain (* 1991), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Daniel de Quervain (1937–2020), Schweizer Maler und Grafiker
 Francis de Quervain (1902–1984), Schweizer Geologe, Mineraloge und Petrograph
 Fritz de Quervain (1868–1940), Schweizer Arzt und Chirurg
 Marcel de Quervain (1915–2007), Schweizer Physiker, Glaziologe und Physikochemiker
 Paul Fredi de Quervain (1926–1992), Psychoanalytiker

de Quervain ist der Name folgender Erkrankungen:
 Tendovaginitis stenosans de Quervain, siehe Sehnenscheidenentzündung#Sonderform
 Subakute Thyreoiditis de Quervain, eine granulomatöse Entzündung der Schilddrüse

Sonstiges:
 Quervain Peak, Berg im Grahamland, Antarktika